Пётр Урусов: Урусов, Пётр Александрович (1810—1890) — князь, поручик лейб-гвардейского Драгунского полка, действительный статский советник, герой Кавказской войны.
 Урусов, Пётр Арсланович (Урак бин Джан-Арслан; ум. 1639) — татарский мурза, убийца Лжедмитрия II.
 Урусов, Пётр Семёнович (1636—1686) — русский государственный и военный деятель, боярин и воевода, троюродный брат царя Алексея Михайловича.